

Botanique 

 Fraisier : plante, notamment du genre Fragaria.

Pâtisserie 

 Fraisier : dessert à base de fraises.

Odonyme 
 Ruelle Fraisier : une voie de Paris.

Voir aussi 

 
 Fraisier des bois : un des fraisiers sauvages les plus répandus.
 Harpale du fraisier (Ophonus pubescens) : coléoptère de la famille des Carabidae.
Frézier